William Ward kan syfta på bland andra:

* William Ward, 3:e viscount Dudley och Ward (1750–1823), brittisk peer och politiker
 William Ward, 1:e earl av Dudley (1817–1885), brittisk peer och välgörare
 William Ward, 2:e earl av Dudley (1867–1932), brittisk politiker, lordlöjtnant av Irland och generalguvernör av Australien
 William Ward, 3:e earl av Dudley (1894–1969), brittisk konservativ politiker
 William Ward, 4:e earl av Dudley (1920–2013), brittisk peer
 William Ward (1762–1826), engelsk grafiker 
 William George Ward (1812–1882), engelsk romersk-katolsk teolog och matematiker
 William Hayes Ward (1835–1916), amerikansk präst, utgivare och orientalist
 Adolphus William Ward (1837–1924), engelsk historiker och litteraturvetare